A.D. — A sigla do latim Anno Domini: "Ano do Senhor", equivalente a d.C.
 A.D. — Análise do discurso
 AD — o valor hexadecimal que tem como equivalente o decimal 173
 Antiproton Decelerator ou Desacelerador de antiprotões no CERN
 AD — Archival Disc
 Administração de dados — função envolvida no processo de engenharia de software
 Aliança Democrática (Portugal) — coligação partidária de centro-direita que governou Portugal em 1980-1983
 Aliança Democrática (África do Sul) — AD ou em inglês DA (Democratic Alliance), partido político sul-africano
 Ação Democrática — partido político da Venezuela
 Aliança para Democracia (Nigéria) — partido político
 Active Directory — software Microsoft
 Azul Linhas Aéreas Brasileiras — n0 código aeroportuário IATA

.ad pode ser:
 .ad — a sigla do domínio de topo de Andorra, usado para formar endereços da internet
 .ad — sigla para Administrador de Dados (cargo de informática).

Desambiguações de siglas